Solan bezeichnet

 Solan (Distrikt), einen Distrikt in Himachal Pradesh, Indien
 Solan (Stadt), die Hauptstadt Distrikts Solan in Himachal Pradesh, Indien
 die deutsche Bezeichnung der Ortschaft Solany, Gemeinde Děčany, Tschechien

Solan ist der Familienname folgender Personen:
 Peter Solan (1929–2013), slowakischer Filmregisseur, Drehbuchautor und Dokumentarfilmer
 Talya G. A Solan, israelische Sängerin, Arrangeuse und Musiktexterin

en:Solan